Canyon Creek Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Canyon Creek Butte (Arizona)	
 Canyon Creek Butte (Idaho)